Velika nagrada Velike Britanije 1968 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1968. Odvijala se je 20. julija 1968.

Dirka 

|-
! 1
| 22
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 80
| 2:01:20,3
| 4
| 9
|-
! 2
| 5
|  Chris Amon
| Ferrari
| 80
| + 4,4 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 12
| 4
|-
! 4
| 1
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 79
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 78
| +2 kroga
| 9
| 2
|-
! 6
| 14
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 78
| +2 kroga
| 7
| 1
|-
! 7
| 2
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 77
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! 8
| 20
|  Piers Courage
| BRM
| 72
| +8 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jochen Rindt
| Brabham-Repco
| 55
| Puščanje goriva
| 5
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 52
| Motor
| 13
|  
|-
! NC
| 19
|  Silvio Moser
| Brabham-Repco
| 52
| +28 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 9
|  Jackie Oliver
| Lotus-Ford
| 43
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  Robin Widdows
| Cooper-BRM
| 34
| Vžig
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 26
| Pog. gred
| 1
|  
|-
! Ods
| 15
|  Vic Elford
| Cooper-BRM
| 26
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 11
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 11
|  Richard Attwood
| BRM
| 10
| Radiator
| 15
|  
|-
! Ods
| 24
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 8
| Črpalka za gorivo
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jo Bonnier
| McLaren-BRM
| 6
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 0
| Motor
| 8
|  
|}

Formula 1 sezona 1968
1968